

Сезон 2010

Лига чемпионов АФК 2010 
 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2009

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2009

Кубок АФК 2010 
 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2009

Сезон 2011

Лига чемпионов АФК 2011 
 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2010

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2010

Кубок АФК 2011 
 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2010

 Участник: Шуртан (Гузар) — четвёртое место в чемпионате Узбекистана 2010

Сезон 2012

Лига чемпионов АФК 2012 
 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2011

 Участник: Насаф (Карши) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2011

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2011

 Участник: Нефтчи (Фергана) — четвёртое место в чемпионате Узбекистана 2011

Кубок АФК 2012 
 Участник: Нефтчи (Фергана) — четвёртое место в чемпионате Узбекистана 2011 и неудачник квалификационного раунда Лиги чемпионов АФК 2012

Сезон 2013

Лига чемпионов АФК 2013 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2012

 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2012

 Участник: Локомотив (Ташкент) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2012

Сезон 2014

Лига чемпионов АФК 2014 
 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2013

 Участник: Локомотив (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2013

 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2013

Сезон 2015

Лига чемпионов АФК 2015 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2014

 Участник: Локомотив (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2014

 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2014

 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — 4-е место в чемпионате Узбекистана 2014

Сезон 2016

Лига чемпионов АФК 2016 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2015

 Участник: Локомотив (Ташкент) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2015

 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2015

 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — 4-е место в чемпионате Узбекистана 2015

Сезон 2017

Лига чемпионов АФК 2017 
 Участник: Локомотив (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2016

 Участник: Бунёдкор (Ташкент) — второй призёр чемпионате Узбекистана 2016

 Участник: Насаф (Карши) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2016

Сезон 2018

Лига чемпионов АФК 2018 
 Участник: Локомотив (Ташкент) — чемпион Узбекистана 2017

 Участник: Насаф (Карши) — второй призёр чемпионата Узбекистана 2017

 Участник: Пахтакор (Ташкент) — третий призёр чемпионата Узбекистана 2017

Источники 
 Asian Club Competitions 2010
 Asian Club Competitions 2011
 Asian Club Competitions 2012
 Asian Club Competitions 2013
 Asian Club Competitions 2014
 Asian Club Competitions 2015
 Asian Club Competitions 2016
 Asian Club Competitions 2017

Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках